Британская Формула-3 — автогоночный чемпионат Формулы-3, проводившийся в Великобритании (с небольшим числом событий в континентальной Европе) с 1951 по 2014 годы. Это гоночная серия считалась одной из самых престижных среди себе подобных. В ней использовались одноместные автомобили с открытыми колёсами компаний Cooper, Brabham, Lotus, March, , , Dallara, Lola, Dome, . Официальное название в последние годы — British F3 International Series. Среди чемпионов этой серии есть ряд пилотов, ставших впоследствии чемпионами мира по автогонкам в классе «Формула-1»: Джим Кларк, Джеки Стюарт, Эмерсон Фиттипальди, Нельсон Пике, Айртон Сенна и Мика Хаккинен.

В  в турнире приняли участие автогонщики из Советского Союза — Виктор Козанков и Урмас Пыльд. Это был первый опыт стартов советских спортсменов в престижном европейском турнире по кольцевым гонкам на формулах.

Система начисления очков 
Чемпионат состоит из 11 этапов, в каждом по 2 гонки. Система начисления очков выглядит так:

Бонусное очко автогонщики получают за самый быстрый круг в каждом из классов. Соревнование проходит три дня (обычно пятница — воскресенье), вместе с тремя свободными заездами в первый день и двумя квалификационными сессиями (они обычно длятся 30 минут) во второй день. После окончания каждой квалификации определяют стартовую решетку для каждой из двух гонок, которые проходят в последний день. Время гонки на дистанции равно 30 минутам. Дистанция гонки устанавливаются в соответствии с количеством кругов, которые могут быть завершены за 30-минутный период на любой текущей трассе. Если необходимое число кругов не было завершено после окончания этого времени, то финишный флаг показывается в конце текущего круга.

Победители чемпионата 

* —  в течение ряда сезонов в 1960-х и 1970-х годах параллельно проводилось до трёх чемпионатов Великобритании Формулы-3 за один сезон, которые организовывались разными промоутерами.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (архив)

 
Автогоночные серии, прекратившие существование
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1951 года
Исчезли в 2014 году
Формульные гоночные серии